Noordelijke Oblast (1918-1920)
Noordelijke Oblast (1936-1937)
Noordelijke Oblast (1933-1934)